Indianapolis 500 1916 je bila šesta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1916.

Rezultati

1916 v športu
1916
Sezona Velikih nagrad 1916